Un programmateur est un appareil participant à des tâches de programmation (à ne pas confondre avec un "programmeur" qui est une personne qui développe des programmes).

Appareil 
 En électronique, le programmateur permet la programmation des puces électroniques.
 En automatique, le programmateur permet l’exécution de tâches planifiées conformément à un programme.

Spectacles 

 Le programmateur (artistique) ou la programmatrice (artistique) est la personne chargée de la programmation d'une institution culturelle (cinéma, radio, théâtre, opéra, centre culturel...) ou d'un événement (festivals...).

Références

Voir aussi 
 Programmeur